Le terme Duparquet peut se référer à :

Toponymie

Canada

 Duparquet, une ville de la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 30' 00"  79° 14' 00".
 Lac-Duparquet, un territoire non organisé. dans la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 28' 00"; 79° 16' 00".
 Canton Duparquet, situé dans la ville de Duparquet, dans la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 30' 00"; 79° 11' 00".
 Rivière Duparquet, un cours d’eau de la municipalité de Gallichan, dans la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 37' 59"; 79° 18' 25".
 Lac Duparquet, un plan d’eau de la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 28' 09"; 79° 16' 19".
 Forêt du Lac-Duparquet, forêt d'enseignement et de recherche, situé dans le territoire non organisé du Lac-Duparquet, dans la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 25' 45"; 79° 23' 04".
 Forêt rare du Lac-Duparquet, écosystème forestier exceptionnel, situé dans la ville de Duparquet, dans la municipalité régionale de comté de Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 28' 06"; 79° 14' 20".